D7 puede referirse a:

 D-7, una canción de la banda estadounidense de punk Wipers.
 Fokker D.VII, un caza biplano de la Primera Guerra Mundial.